Wahlkreis 150 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 150
 Landtagswahlkreis 150